Дейнека может означать:
 Дейнека — украинский казак XVII века, вооруженный дубинкой или палицей.
 Дейнека — украинская фамилия. Известные носители:
 Дейнека, Александр Александрович (1899—1969) — советский живописец, график и скульптор, народный художник СССР.
 Дейнека, Борис Степанович (1902—1986) — оперный певец (бас).
 Дейнека, Василий Степанович (1949—2014) — советский украинский учёный в области кибернетики, доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН Украины.
 Дейнека, Владимир Григорьевич (род. 1940) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.

Прочее 
 (9514) Дейнека — астероид главного пояса, открыт 27 сентября 1973 года.

См. также